Voici la liste des planètes mineures numérotées de 208001 à 209000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 208001 à 209000

208001-208100

208101-208200

208201-208300

208301-208400

208401-208500

208501-208600

208601-208700

208701-208800

208801-208900

208901-209000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000